Estats Units d'Amèrica:
 Jamestown (Califòrnia)
 Jamestown (Carolina del Nord)
 Jamestown (Carolina del Sud)
 Jamestown (Colorado)
 Jamestown (Dakota del Nord)
 Jamestown (Louisiana)
 Jamestown (Indiana)
 Jamestown (Kansas)
 Jamestown (Kentucky)
 Jamestown (Missouri)
 Jamestown (Nova York)
 Jamestown (Oklahoma)
 Jamestown (Ohio)
 Jamestown (Rhode Island)
 Jamestown (Tennessee)
 Jamestown (Virgínia), el primer assentament anglès en el que avui dia és Estats Units
 Jamestown West (Nova York)
 Regne Unit: Jamestown (Santa Helena)
 Trinitat i Tobago: Jamestown (Tobago)